Дикий ветер может означать:

 Дикий ветер (фильм, 1957), американский кинофильм 1957 года
 Дикий ветер (фильм), молдавский кинофильм 1985 года
 Дикий ветер (роман), роман из цикла «Хроники Арции» Веры Камши
 Дикий ветер (фильм Джорджа Кьюкора), фильм с Анной Маньяни в главной роли